Pawelski ist der Familienname von:

 Oskar Pawelski (1933–2023), deutscher Metallurge
 Rita Pawelski (* 1948), deutsche Politikerin (CDU)